NHL может означать:
 Национальная хоккейная лига
 Non-Hodgkin's Lymphoma
 NHL — серия симуляторов хоккея, которая разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав корпорации Electronic Arts.
 NHL 09 — восемнадцатая игра в серии NHL от EA Sports.
 NHL 13 — двадцать вторая видеоигра из серии NHL от EA Sports.
 NHL 14 — двадцать третья видеоигра из серии NHL от EA Sports.
 NHL 15 — двадцать четвёртая видеоигра из серии NHL от EA Sports.

См. также 
 Список компьютерных игр о Национальной хоккейной лиге